Mededinging of Concurrentie, de strijd om een doel te bereiken dat slechts voor enkelen is weggelegd
 Concurrentie (ecologie), het gebruik van het milieu door organismen met overeenkomstige behoeften
 Concurrent (wiskunde), het hebben van een gemeenschappelijk snijpunt van minimaal 3 lijnen